Luboš Kozel (Vlašim, 16 de março de 1971) é um ex-futebolista profissional checo, que atuava como defensor.

Carreira 
Luboš Kozel se profissionalizou no Švarc Benešov.

Seleção 
Luboš Kozel integrou a Seleção Checa de Futebol na Copa das Confederações de 1997, que terminou em terceiro lugar.

Títulos 
 República Checa
 Copa das Confederações de 1997: 3º Lugar

Naturais de Vlašim
Jogadores da Seleção Tcheca de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997